

Топонім 

Шексна () — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 Шексна — річка у Вологодській області, ліва притока Волги.
 Шексна — селище міського типу, адміністративний центр Шекснинського району Вологодської області.
 Шексна — селище в Кириловському районі Вологодської області.

Інше 
 «Шексна» — назва фірмового поїзда РЗ № 125/126 сполученням Череповець—Москва.
 «Шексна» — російський футбольний клуб з Череповця.
 «Шексна» — танковий комплекс керованого озброєння 9К116-2 (ЗУБК10-2).
 «Шексна» — система керування вогнем танка Т-72.
 «Шексна» — шахтні пускові установки 8П864 і 8П764 для ракет Р-16.
 «Шексна» — гідроакустична система.